Hanover Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hanover Township (Cook County, Illinois)
 Hanover Township (Jo Daviess County, Illinois)
 Hanover Township (Jefferson County, Indiana)
 Hanover Township (Lake County, Indiana)
 Hanover Township (Shelby County, Indiana)
 Hanover Township (Allamakee County, Iowa)
 Hanover Township (Crawford County, Iowa)
 Hanover Township (Kansas)
 Hanover Township (Jackson County, Michigan)
 Hanover Township (Wexford County, Michigan)
 Hanover Township (Adams County, Nebraska)
 Hanover Township (Gage County, Nebraska)
 Hanover Township (New Jersey)
 Hanover Township (Ashland County, Ohio)
 Hanover Township (Butler County, Ohio)
 Hanover Township (Columbiana County, Ohio)
 Hanover Township (Licking County, Ohio)
 Hanover Township (Beaver County, Pennsylvania)
 Hanover Township (Lehigh County, Pennsylvania)
 Hanover Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Hanover Township (Northampton County, Pennsylvania)
 Hanover Township (Washington County, Pennsylvania)